Fain ist der Familienname folgender Personen:

 Agathon Fain (1778–1837), französischer Baron und Geheimsekretär Napoleons I.
 Alex Fain (1912–2009), belgischer Tropenmediziner, Acarologe und Parasitologe
 Benjamin Fain (1930–2013), sowjetisch-israelischer Physiker
 Holley Fain (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin
 Michel Fain (1917–2007), französischer Psychoanalytiker
 Sammy Fain (1902–1989), US-amerikanischer Komponist

Fain ist der Name folgender Ortschaften in Frankreich:
 Fain-lès-Montbard, Gemeinde im Département Côte-d'Or
 Fain-lès-Moutiers, Gemeinde im Département Côte-d'Or

Siehe auch:
 Fains (Begriffsklärung)